Des manifestations ont lieu en Nouvelle-Calédonie depuis le 7 décembre 2020 après la vente d'une usine de nickel.

Déroulement 

Dès le 7 décembre, des vidéos ont été partagées sur internet montrant des civils armés faire face aux manifestants ayant érigé des barrages routiers.

Face à la situation, plusieurs communes ont décidé de fermer les écoles vendredi 11 décembre et les stations services sont restés fermées le jeudi 10 en solidarité avec celle de Mont-Dore. Les gérants des commerces demandent que l'État .

Notes et références 

Histoire de la Nouvelle-Calédonie